Pick Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pick Lake, Cochrane District, sjö i Ontario, 
 Pick Lake, Thunder Bay District,  sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar